Leimatuʻa steht für:

 Leimatuʻa (Distrikt), Distrikt des Vavaʻu-Atolls in Tonga
 Leimatuʻa (Ort), Ort in Tonga